HS Adrias (1942), een Griekse destroyer van de Huntklasse.
 HS Adrias (1942), een Griekse destroyer van de Huntklasse.
 HS Adrias (1994) (ex Hr. Ms. Callenburgh), een Grieks fregat van de Kortenaerklasse.